Lestin steht für: 
 Leštiny (ungarisch Lestin), eine Gemeinde in der Nordslowakei
 Leszczyn, ein Dorf in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (Lestin, Kreis Kolberg/Pommern)

Lestin ist der Familienname folgender Personen: 
 Uwe-Peter Lestin (* 1943), deutscher Politiker